Копенгаген 1899 — 2-й по счету турнир северных стран. Он состоялся в Копенгагене в 1899 году. В этом турнире участвовали преимущественно представители Дании. Они заняли все места в верхней части таблицы. Победу в турнире одержал Й. Мёллер. Несмотря на поражение в личной встрече на старте турнира, острую конкуренцию ему смог составить О. Краузе.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партии выбывшего участника на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Дании
1899 год в шахматах